Berühmung bezeichnet im deutschen Recht die Behauptung, Inhaber eines bestimmten Rechts zu sein, siehe
 Patentberühmung  
 Schutzrechtsberühmung